Вёртс — фамилия. Представители:
 Вёртс, Магнус (род. 1999) — датский футболист.
 Вёртс, Терри Уэйн (1967) — астронавт НАСА.